Фирлей, Пётр Пётр Фирлей (ум. 1553) — воевода русский.
 Пётр Фирлей — воевода люблинский.